Die Texas Tennis Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 24. August in Dallas stattfand.

Titelverteidigerin im Einzel war Sabine Lisicki, im Doppel die Paarung Alberta Brianti und Sorana Cîrstea.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Dallas